Haruka Miyashita – pallavolista giapponese
 Jun'ichi Miyashita – nuotatore giapponese
 Jun'ichi Miyashita – sceneggiatore giapponese